Biewer bezeichnet:
 einen Stadtbezirk von Trier, siehe Trier-Biewer
 die Hunderasse Biewer Terrier

Biewer ist der Familienname folgender Personen:
 Carolin Biewer (* 1975), deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Gerd Biewer (1926–1981), deutscher Schauspieler
 Gottfried Biewer (* 1955), deutscher Bildungswissenschaftler und Hochschullehrer
 Ludwig Biewer (* 1949), deutscher Archivar und Historiker; von 2003 bis 2014 Leiter des Politischen Archivs des deutschen Auswärtigen Amts
 Maxi Biewer (* 1964), deutsche Schauspielerin
 Nikolaus Biewer (1922–1980), deutscher Fußballspieler
 Reiner Biewer, 1581–1613 Abt der Reichsabtei St. Maximin in Trier